Тасо (Tasso), съкратено от Тасило, може да се отнася за:

 Тасо (род), ломбарски род, прародители на Турн и Таксис
 Тасо, херцог на Фриули (611—617)
 Бернардо Тасо (1493–1569), италиански поет
 Торквато Тасо (1544–1595), италиански поет
 Илзе фон Тасо, псевдоним на Илзе Линд (1874–1955), австрийска артистка
 Такуя Тасо (* 1964), японски политик
 Валери Тасо (* 1969), френска писателка
 Торквато Тасо (Гьоте), главната (реална) фигура на театър от Гьоте
 Тасо (Корсика), община на Корсика, Франция
 (12295) Тасо, астероид